Techniek
 Dynamo, een gelijkstroomgenerator
 Fietsdynamo, een generator op de fiets

Voetbalclubs
 Dinamo Barnaoel
 Dinamo Brjansk
 Berliner FC Dynamo
 Dinamo Boekarest
 Dinamo Brest
 Dynamo Dresden
 FC Dynamo Kiev
 Dinamo Minsk
 Dinamo Moskou
 GNK Dinamo Zagreb
 Dinamo Pančevo

Volleybalclub
 SV Dynamo, Apeldoorn

Anders
 Dynamo Open Air, een openlucht festival
 Operatie Dynamo, een Britse actie tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Dynamo (goochelaar), een Brits goochelaar
 Dinamo (metrostation Moskou), een metrostation in Moskou